

Codici 
 BOG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale El Dorado di Bogotà (Colombia)
 bog – codice ISO 639-3 della lingua dei segni bamako

Altro 
 BOG – vecchia targa automobilistica di Bogen (Germania)